9-та армія→10-та армія→11-та армія
Деся́та а́рмія (10-та армія, 10 А) — найменування армії в багатьох країнах.

Загальновійськова, польова

Росія (СРСР) 
 10-та армія (Російська імперія) — армія російської імператорської армії часів Першої світової війни (серпень 1914 — початок 1918)
 10-та армія (Червона армія) — армія червоних військ часів Громадянської війни (3 жовтня 1918 — 29 травня 1921, з перервами)
 10-та Терсько-Дагестанська армія — армія червоних військ часів Громадянської війни (7 березня — 29 травня 1921)
 10-та армія (СРСР) — армія радянських військ часів Другої світової війни (вересень 1939 — 23 квітня 1944)
 10-та гвардійська армія — гвардійська армія радянських військ часів Другої світової війни (1 травня 1943 — березень 1948)

Німеччина 
 10-та армія (Німецька імперія) — армія німецьких військ часів Першої світової війни (29 січня 1915 — 9 січня 1919)
 10-та армія (Третій Рейх) — армія німецьких військ часів Другої світової війни (26 серпня — 10 жовтня 1939; 15 серпня 1943 — 2 травня 1945)

Інші країни 
 10-та армія (Австро-Угорщина) — армія австро-угорських військ часів Першої світової війни (лютий 1916 — листопад 1918)
 10-та армія (Велика Британія) — армія британських військ часів Другої світової війни (лютий 1942 — квітень 1943)
 10-та армія (Італія) — армія італійських військ часів Другої світової війни (15 жовтня 1939 — 7 лютого 1941)
 10-та армія (США) — армія американських військ часів Другої світової війни (20 червня 1944 — вересень 1945)
 10-та армія (Франція) — армія сухопутних військ Франції за часів Першої та Другої світових війн (1 жовтня 1914 — 19 жовтня 1919; 24 травня — 8 червня 1940)
 10-та армія (Японія) — армія сухопутних військ Японії за часів Японсько-китайської війни (20 жовтня 1937 — 14 лютого 1938)

Механізована 

 10-та механізована армія — механізована армія радянських військ післявоєнного часу, що дислокувалася у Південній групі військ у Болгарії (1946—1947?)

Повітряна 

 10-та повітряна армія (СРСР) — повітряна армія радянських військ часів Другої світової війни (15 серпня 1942 — вересень 1945)
 10-та повітряна армія (США) — повітряна армія американських ВПС часів Другої світової війни та післявоєнного часу (12 лютого 1942 — по т.ч.)

Саперна 

 10-та саперна армія — саперна армія радянських військ часів Другої світової війни (жовтень 1941 — березень 1942)

Див. також 
 10
 6-та армія
 7-ма армія
 8-ма армія
 14-та армія
 15-та армія